Geeloogpseudospingus
 Zwartkoppseudospingus